Хакенсак  — гидроним и топонимы в США:
  — река в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси
 Хакенсак — город в штате Миннесота (США)
 Хакенсак — город в штате Нью-Джерси (США)